Iglauer ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Iglauer (* 1947), US-amerikanischer Musikproduzent und Labelbetreiber
 Edith Iglauer (1917–2019), US-amerikanische Schriftstellerin
 Erika Iglauer (1930–2007), österreichische Ethnologin und Vorstandssekretärin
 Helen Iglauer Glueck (1907–1995), US-amerikanische Medizinerin